Дома 1109 км — населённый пункт без статуса в Ярском районе Удмуртии, в составе Бачумовского сельского поселения.

Населённый пункт расположен в 0,5 км от станции Сада расположенной на 1109 км железной дороги, в 2,4 км от села Сада.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ярского района